Peter Horton (acteur) (1953), Amerikaans filmacteur en -regisseur
Peter Horton (botanicus) (1948), Brits botanicus
Peter Horton (musicus) (1941), Oostenrijks zanger, musicus, songwriter en schrijver